Ramelli ist der Familienname von

 Agostino Ramelli (1531–1600), italienischer Ingenieur
 Bernardo Ramelli (1873–1930), Schweizer Architekt
 Giovanni Battista Ramelli (1808–1862), Schweizer Politiker
 Ilaria Ramelli (* 1973), italienische klassische Philologin, Historikerin, wissenschaftliche Autorin und Universitätsprofessorin